Monsarrat ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Monsarrat (1937–2020), britische Schriftstellerin und Journalistin
 Céline Monsarrat (* 1954), französische Schauspielerin
 Nicholas Monsarrat (1910–1979), britischer Schriftsteller und Diplomat